Tadeusz Lipski (1722–1796) – kasztelan łęczycki i brzeziński, generał major wojsk koronnych, odznaczony Orderm Orła Białego
 Tadeusz Lipski (ur. 1890) – garbarz, podoficer 6 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (15 czerwca 1932), Krzyżem Walecznych (trzykrotnie) i Srebrnym Medalem Waleczności 2. klasy
 Tadeusz Paulin Lipski (1897–1940) – porucznik piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości (13 kwietnia 1931) i Krzyżem Walecznych, starosta powiatowy w Chełmie (1939), zamordowany na Ukrainie
 Tadeusz Lipski (1905–1987) – grafik, malarz i ilustrator
 Tadeusz Lipski vel Tadeusz Puchacz (ur. 1920) – podoficer Armii Krajowej
 Tadeusz Lipski (ur. 1943) – szachista

Przypisy